Шон Роджерсон (; ) — канадский и американский актёр, известный главной ролью Лэнса Престона в фильме ужасов «Искатели могил» и ролью Джоела Бута в сериале «Остров Харпера».

Биография и карьера 
Роджерсон родился и вырос в Эдмонтоне, Альберта, Канада. Закончил Salisbury Composite High School и работал на нефтяных месторождениях до переезда в Ванкувер, где решил связать себя с индустрией кино. Начал с рекламы, некоторое время работал барменом.

В 2010 году снимался в роли полицейского в клипе канадской поп-группы Lillix на песню Nowhere To Run.

Амплуа 
Герои Роджерсона чаще всего оказываются убийцами или, наоборот, умирают. Вот что сказал Роджерсон по этому поводу в одном из своих интервью: «Получается, всю свою жизнь я или умираю, или убиваю».

Фильмография

Факты 
 18 января 2013 года Роджерсон передал привет всем русским фанатам в своем Твиттере: «HELLO Russian fans!!! I love u guys and thank you for all the support!»
 Шон снимался в клипе Lillix «Nowhere To Run».
 Собака Роджерсона снималась в фильме «Марли и я 2».

Примечания

Ссылки 
 Шон Роджерсон на сайте Internet Movie Database
 Эксклюзивное интервью Шона Роджерсона, the Tribeca Film Festival 2011
 Шон Роджерсон на сайте Twitter
 Интервью Шона Роджерсона о фильме «Искатели могил» на сервисе YouTube
 Шон Роджерсон. Интервью о сериале «Остров Харпера»
 Видео интервью Шона Роджерсона